

Osoby

Aktorzy 
 Broderick Crawford – amerykański aktor filmowy
 Chace Crawford – amerykański aktor filmowy i serialow
 Cindy Crawford – aktorka erotyczna 
 Joan Crawford – amerykańska aktorka

Sportowcy 
 Aaron Crawford – irlandzki lekkoatleta
 Chandra Crawford – reprezentantka Kanady w biegach narciarskich
 Gavin Crawford – szkocki piłkarz
 Hasely Crawford – lekkoatleta z Trynidadu i Tobago
 Holly Crawford – australijska snowboardzistka
 Jack Crawford – australijski tenisista 
 Jamal Crawford – koszykarz amerykański
 Judy Crawford – kanadyjska narciarka alpejska
 Marjorie Cox Crawford – australijska tenisistka
 Shawn Crawford – sprinter amerykański
 Terence Crawford – amerykański bokser

Pozostali 
 Adair Crawford – chemik, pochodzenia szkocko-irlandzkiego
 Cindy Crawford – modelka amerykańska
 Frank Linke-Crawford – austriacki lotnik
 Hrabia Crawford
 Michael Crawford – brytyjski śpiewak
 Osbert Guy Stanhope Crawford – archeolog brytyjski
 Randy Crawford – amerykańska wokalistka jazzowa i R&B

Lokalizacje 
 (7327) Crawford – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Crawford – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Delta
 Crawford – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Oglethorpe
 Crawford – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Lowndes
 Crawford – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Crawford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Crawford – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Dawes
 Crawford – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie McLennan

Gminy 
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Crawford (ang. Crawford Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Osage
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Crawford (ang. Crawford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Currituck
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
 Crawford (ang. Crawford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton

Hrabstwa 
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Crawford (ang. Crawford County) – w stanie Wisconsin

Zobacz też 
 Crawford Gallery
 Kot Crawford
 Tarrant Crawford
 USRC Crawford (1830)
 Nagroda Williama L. Crawforda